Horodyszcze peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Horodyszcze, un village dans le powiat de Biała Podlaska
 Horodyszcze, un village dans le powiat de Chełm
 Horodyszcze, un village dans le powiat de Hrubieszów
et aussi
 Horodyszcze-Kolonia, un village dans le powiat de Chełm